Miejscowości w USA:
 Waterman – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
Gminy w USA:
 Waterman (ang. Waterman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien